Koluszki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Koluszki, une gmina urbaine-rurale du powiat de Łódź-est
 Koluszki, une ville, et chef-lieu du powiat et gmina ci-dessus